Antonio Calderón puede referirse a:

 Antonio Calderón, arzobispo de Granada.
 Antonio González Calderón, periodista.
 Antonio Calderón Burgos, entrenador de fútbol.